Las Minas kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Las Minas (kommun), Veracruz, 
 Las Minas, Morelos, Atlatlahucan, 
 Las Minas, Chiapas, Chamula, 
 Las Minas, Hidalgo, Chapulhuacán, 
 Las Minas, Oaxaca, 
 Las Minas, Metepec, delstaten Mexiko, 
 Las Minas, Puebla, Santa Inés Ahuatempan, 

Robotskapade Mexikoförgreningar